Elmar Frings – pentatleta tedesco
Josef Frings – cardinale e arcivescovo cattolico tedesco
Ketti Frings – scrittrice e sceneggiatrice statunitense
Torsten Frings – allenatore ed ex calciatore tedesco